Ян Яна́киев (наст. имя Кристиан Жюль Янакиев-Болиев; 11 июня 1927, Париж — 24 марта 2021, Москва) — советский и российский актёр.

Биография 
Родился в Париже в семье болгарина и француженки; отец — врач, политэмигрант. Затем с родителями переехал в Италию, где отец работал в советском торгпредстве.

В 1925 году после неудачного покушения на царя семья эмигрировала из Болгарии во Францию, а в 1927 году попросила политического убежища в СССР. В 1934 году переехал в Москву. В Великую Отечественную войну отец служил военврачом, а в 1944 году был направлен в Болгарию, где занимал пост заместителя министра здравоохранения, а затем — посла НРБ в Польше.

В 1949 году окончил ВГИК (курс В. В. Ванина).

В 1949—1959 годах работал в Театре-студии киноактёра в Москве.

Снимался в кино с 1951 года в основном во второстепенных ролях. С 1959 по 1993 год — в штате киностудии имени М. Горького. Сыграл множество иностранцев, дипломатов и офицеров в фильмах 1950—1980-х годов. Также Янакиев много работал на дубляже иностранных фильмов.

Скончался 24 марта 2021 года в Москве. Тело актёра было кремировано, а урна с прахом захоронена на Пятницком кладбище, в одной могиле с его тестем, тёщей и свояченицами — Натальей Громовой и Ярославой Турылёвой (участок № 30).

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Ольге Громовой. Дочь — Анастасия (родилась 2 мая 1966 года).

Фильмография 

  — Прощай, Америка! — корреспондент
  — Незабываемый 1919 год
  — Спортивная честь
  — Адмирал Ушаков — Сегюр, французский посол
  — Таинственная находка — иностранный моряк
  — Анна на шее — гусар
  — Запасной игрок — Слава Адвокатов, защитник
  — Княжна Мери — юнкер
  — Попрыгунья — Кобылянский, друг Ольги Ивановны
  — Тайна вечной ночи — радист на корабле
  — Первые радости
 — — Тихий Дон — Чернецов
  — На дальних берегах — Анри Дюэз, партизан-француз
  — Нормандия — Неман — Жавот
  — Золотой эшелон — член иностранной делегации
  — Мишка, Серёга и я — Алексей Иванович, папа Гарика
  — Мой младший брат — Сергей, директор мебельного магазина, картёжник
  — Мы вас любим — Клейтон
  — Им покоряется небо — Семён Семёнович, конструктор
  — Крыса на подносе (короткометражный) — гость
  — При исполнении служебных обязанностей — штурман
  — Лёгкая жизнь — лысый выпускник на вечере встречи
  — Одиночество
  — Они шли на Восток — майор
  — Сказка о потерянном времени — Иван Гургенович, сосед Пети
  — Заговор послов — французский журналист
  — Люди остаются людьми — психолог
  — Сколько лет, сколько зим! — Фриц
  — Утоление жажды — Хорев
  — Ватерлоо — Ларрей
  — Опекун — Киреев, алкоголик
  — Украденный поезд — консул
  — Каменный гость — Гранд
  — Вашингтонский корреспондент — Бен Торф
  — Семнадцать мгновений весны — Дольман
  — Ар-хи-ме-ды! — Константин Сергеевич, режиссёр телевидения
  — Бегство мистера Мак-Кинли — журналист
  — Эта тревожная зима — профессор
  — Это мы не проходили — переводчик в кино
  — Легенда о Тиле — граф Берлеймон
  — Ты — мне, я — тебе — Сыроежкин
  — Странная женщина — Иван Капитонович
  — Счёт человеческий — Буренин
  — Фронт за линией фронта — Вальтер
  — 31 июня — Филл
  — Дополнительные вопросы — педагог
  — Старые долги — Вахрушев, участник совещания
  — Быстрее собственной тени — Полосов, доцент, преподаватель Петра
  — Дом на Лесной — Василий Кузьмич, криминалист
  — Жиголо и Жиголетта (короткометражный) — зритель
  — Карл Маркс. Молодые годы
  — Кодовое название «Южный гром» — помощник Кампински
  — Комедия давно минувших дней — Николай Михайлович
  — Огарёва, 6 — Гавриил Федосеевич Попков
  — Портфель (Ералаш № 28) — прохожий
  — Берегите мужчин! — Николай Николаевич, теоретик
  — Владивосток, год 1918
  — Обман — преподаватель
  — Подросток — Зерщиков, крупье
  — Соучастники — посетитель в кабинете у Хлебникова
  — Лев Толстой — Сергей Львович Толстой
  — Семь стихий — французский учёный
  — ТАСС уполномочен заявить… — посол по особым поручениям
  — Тайная прогулка — немецкий интендант
  — Начни сначала — Николай Иванович, звукорежиссёр
  — Михайло Ломоносов — профессор Браун, приятель Ломоносова
  — Наградить (посмертно) — кассир банка / бандит по кличке «Бриллиант», пособник банды Щербатого
  — Эксперимент 200 (короткометражный) — профессор
  — Джамайка — пассажир такси
  — Дни и годы Николая Батыгина — эпизод
  — Катенька — Семён Григорьевич Малов, нотариус, отец Кати и Даши
  — Спасите наши души — журналист, знакомый Гусева
  — Спецподготовка. Интервью американскому телевидению (Фитиль № 325) — американский корреспондент
  — Визит дамы — редактор газеты
  — Закон — Берия
  — Бес в ребро — Георгий Валентинович Капустин, начальник юридического отдела у Чагина
  — Враг народа — Бухарин — Василий Васильевич Ульрих, председатель суда
  — Десять лет без права переписки — Берия
  — Посредник — чиновник
  — Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа — Берия
  — Триста лет спустя — член правительства
  — Под знаком Скорпиона — Пётр Крючков, секретарь Максима Горького

Озвучивание мультфильмов 
  — «Кто расскажет небылицу?» — старший брат
 — — «Незнайка на Луне» — официант (в эпизодах «Первый день на Луне», «Большой Бредлам» и «Незнайка ищет работу»)

Примечания

Ссылки 
 Янакиев Ян 
 Jan Janakijev
 Ян Янакиев в Авторском проекте Алексея Тремасова 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Похороненные на Пятницком кладбище